Municipio de Elm River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Elm River (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Traill.
 Municipio de Elm River (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Elm River (condado de Houghton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Houghton.